Алекса́ндр Григо́рьевич Рудко́вский () — советский и белорусский  (лирический тенор), заслуженный артист Белорусской ССР (1975).

Биография 
Родился 30 октября 1943 года в деревне Долголесье. Музыкальную карьеру начал в 1970 году, став лауреатом IV Международного конкурса им. П. И. Чайковского в Москве. В 1971 году окончил Московскую государственную консерваторию по классу профессора Гуго Тица. В том же году стал солистом Белорусского театра оперы и балета. В 1971—1985 годах на сцене этого театра исполнил следующие партии: Ленский, Юродивый; Альфред, Герцог, Фауст; Надир («Искатели жемчуга» Бизе), Дон Оттавио («Дон Жуан»); Альмавива («Севильский цирюльник»), Рудольф («Богема»), Эрнесто («Дон Паскуале» Доницетти). В 1975 году стал лауреатом состоявшегося в Барселоне Международного конкурса вокалистов им. Марии Канальс. В 1986—1997 годах работал в Государственном академическом народном оркестре им. Жиновича. Исполнял народные и неаполитанские песни, а также произведения белорусских композиторов.

Литература 
 Музыкальная энциклопедия / Под ред. Ю. В. Келдыша. — М.: Советская энциклопедия: Советский композитор, 1973—1982.
 Стулова А. В гриме и без грима // Веч. Минск. — 1975. — 18 февраля.
 Голованова Л. Парень из долголесья // Сов. культура. — 1976. — 15 октября.

Выпускники Московской консерватории
Лауреаты Международного конкурса имени П. И. Чайковского
Персоналии:Большой театр оперы и балета Республики Беларусь